Липляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Липляны — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.

Украина 
 Липляны — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Липляны — село в Малинском районе Житомирской области.